Parlamentsvalet i Spanien 2000 hölls den 12 mars 2000, Spaniens parlament, Cortes Generales, består av ett underhus vid namn Congreso de los Diputados och ett överhus vid namn Senado de España, och valet handlade om dessa 350 respektive 208 platser. På kvällen den 12 mars 2000 kunde Partido Popular, lett av José María Aznar, fick egen majoritet i parlamentet.

Valresultat 

2000 i Spanien
Parlamentsval i Spanien
Spanien